Лей () — денежная единица, являющаяся названием национальных валют Румынии и Молдавии — соответственно румынского лея и молдавского лея.

Кроме того, название «лей» носили следующие обращавшиеся параллельно с румынским леем денежные единицы:
 военный лей — денежные знаки, выпущенные в период германо-австрийской оккупации Румынии во время Первой мировой войны;
 лей Командования Красной армии — денежные знаки, выпускавшиеся советским военным командованием в Румынии в 1944 году;
а также не выпущенный в обращение лей Института внешнего финансирования.

Этимология 
На русский язык названия молдавской и румынской валют обычно транслитерируются как лей, хотя слово происходит от  и означает «лев». Стоящий на задних лапах геральдический лев был изображён на голландских талерах, которые впервые были отчеканены в 1575 году и в XVII веке получили широкое распространение в Османской империи, в том числе на Балканах, а также во многих других странах. В Голландии эти монеты назывались «левендальдер», «левендаальдер» или «львиный талер» (), на Руси — левками или левковыми талерами, в Румынии — леями (львами). Отсюда и происходят современные названия румынского и молдавского леев.

Банкноты и монеты, номинированные в леях

Примечания

Источники

Ссылки 
 Национальный Банк Молдовы, Национальная валюта
 Национальный Банк Румынии, Монеты и банкноты

Лей